La locuzione stella gialla può avere diverse accezioni.

Astronomia 
In astronomia, una stella gialla è un astro di classe spettrale F o G:
 Ipergigante gialla – stella supermassiccia molto evoluta, di classe di luminosità 0
 Supergigante gialla – stella massiccia evoluta, di classe di luminosità Ia o Ib, in uno stadio di transizione tra la fase di supergigante blu e quella di supergigante rossa
 Nana bianco-gialla – stella di sequenza principale (classe di luminosità V) di classe spettrale F
 Nana gialla – stella di sequenza principale di classe spettrale G, come il Sole

Altro 
 Il termine stella gialla può riferirsi anche al Maghen David, la stella di Davide a sei punte, emblema dello Stato di Israele